Pajares steht für:

 Pajares (Lena), Parroquia der Gemeinde Lena (Spanien), Region Asturien, Spanien

Pajares ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Bernabé Pajares (* 1946), spanischer Altphilologe und Religionswissenschaftler
 Iker Pajares (* 1996), spanischer Squashspieler